Rialto är en del av en befolkad plats i republiken Irland.   Den ligger i provinsen Leinster, i den östra delen av landet, i huvudstaden Dublin. Rialto ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rialto är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Two Rock Mountain,  meter över havet,  km söder om Rialto. Runt Rialto är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dublin,  km öster om Rialto. Runt Rialto är det i huvudsak tätbebyggt. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Dublin City